Le  fer-arsenical  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
la löllingite
l'arsénopyrite.
 
 
 
Arséniure  (minéral) 
Composé du fer